Цапля — птица из семейства цаплиевых.

Корабли 
 «Цапля» — галера Балтийского флота Российской империи 1714 года постройки, участник Северной войны.
 «Цапля» — галиот Азовской флотилии и Черноморского флота Российской империи 1779 года постройки.

См. также 
 Цапли